Kanke hat folgende Bedeutungen:

 Wiktor Andrejewitsch Kanke, russischer Philosoph
 Geburtsname von Natsuko Naka, japanische Skeletonpilotin
 Sugawara no Michizane, japanischer Gelehrter
 Kanke (Nigeria), Verwaltungseinheit in Nigeria